Normalisierung steht für:

 Normalisierung (Soziologie), Ausrichtung menschlichen Lebens an Normalität
 Normalisierung (Audio), Teil der Nachbearbeitung von Audiomaterial
 Normalisierung (Text), Vereinheitlichung von Texten
 Normalisierung (Datenbank), schrittweise Zerlegung einer Relation zur Redundanzvermeidung
 Normalisierung, in der Gruppentheorie ein mathematischer Normalisator, siehe Normalisator#Definition
 Normalisierung, in der Informatik die Anpassung einer Gleitkommazahl, siehe Gleitkommazahl#Wertemengen
 Normalisierung (Unicode), Vereinheitlichung von Unicode-Zeichenketten
 Normalisierung, in der Statistik die Transformation einer Verteilung zu einer Normalverteilung
 Normalisierung, Prinzip in der Behindertenhilfe, siehe Normalisierungsprinzip
 Normalisierung (Tschechoslowakei), Epoche nach der Niederschlagung des Prager Frühlings
 Normalglühen, als alternative Bezeichnung in der Metallurgie

Siehe auch:
 Normalisierungshypothese (Politikwissenschaft)
 forcierte Normalisierung (von EEG-Befunden)
 Normalform (Begriffsklärung)
 Normierung (Begriffsklärung)